White () — студийный альбом Нино Катамадзе и группы Insight, вышедший в 2006 году на лейбле Мистерия Звука.

Запись альбома проходила в студии «Mi Fa Si» в Тбилиси, Грузия. Музыканты решили поэкспериментировать с современной, электронной музыкой. В диск вошли уже известные вещи с альбома Black, а также новые мелодии.

Альбом был выпущен в Грузии, РФ, на Украине, во Франции, в Германии, Великобритании, Италии, Швеции и Финляндии. В поддержку альбома Катамадзе дала ряд выступлений в странах СНГ и ЕС.

Список композиций

Участники записи 
 Нино Катамадзе — вокал
 Гоча Качеишвили — электрогитара, акустическая гитара
 Уча Гугунава — бас-гитара

Также принимали участие
 Тамара Хоштария
 Рати Амаглобели
 Иракли Гогиашвили
 Лия Цецхеладзе
 Софо Иселидзе
 Геогий Гварджаладзе — звукорежиссёр

Примечания

Ссылки 
 White на официальном сайте
 White на Discogs
 White на сервисе «Яндекс.Музыка»

Альбомы Нино Катамадзе